Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2006 прошёл в городе Лоуэлл (штат Массачусетс, США) с 1 по 9 апреля 2006 года. Турнир прошёл в 48-й раз. США приняли мужской чемпионат мира в 6-й раз. В Лоуэлле турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Канады со счётом 7:4. Третье место заняла сборная Норвегии, проигравшая полуфинал. Четвёртое место заняла сборная США, проигравшая сборной Норвегии четвертьфинал между командами, занявшими на групповом этапе 3-е и 4-е место. Матч за бронзовые медали не проводился.

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Ирландии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в стадию плей-офф, разыгрывающуюся по «системе с выбыванием Пейджа» (): в четвертьфинале-1 занявшая на групповом этапе 1-е место команда играет со 2-й, победитель выходит напрямую в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем четвертьфинала-2 (между 3-й и 4-й командами) за выход в финал. Матч за бронзовую медаль не проводится (эти матчи вновь стали проводиться на ), занявшей 3-е место в чемпионате считается команда, проигравшая полуфинал.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная США (как сборная принимающей страны), Канады (как ; Канаду представляла команда-победитель , скип Жан-Мишель Менар), восемь европейских мужских сборных, занявших 1—8 места на чемпионате Европы 2005 года, а также сборные Австралии и Японии (получившие квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2005).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в четвертьфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Эван Макдональд (сборная Шотландии).

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2006

Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в Массачусетсе
Апрель 2006 года
Чемпионаты мира в США
Лоуэлл